Lucía Rodríguez puede referirse a cualquiera de las siguientes personas:
 Lucía Rodríguez-Noriega Guillén, profesora española de filología griega;
 Lucía Rodríguez Altamirano (n. 1974) actriz argentina-estadounidense;
 Lucía Rodríguez Cabrera (n. 1981), comediante, actriz y presentadora uruguaya;
 Lucía Rodríguez Montero (n. 1998), atleta española;
 Lucía Rodríguez Herrero (n. 1999), futbolista española.